Арпеник Аркадьевна Налбандя́н (1916—1964) — советский живописец. Заслуженный художник Армянской ССР (1956).

Биография 
Родилась 23-го декабря 1916 года в городе Тбилиси. 1935—1941 гг. училась в Тбилисской академии художеств на отделении живописи.
1943 член Союза художников Армении. 1946 до конца жизни преподавала в Ереванском художественно-театральном институте (ныне Академия). 1948 и 1952 гг. депутат Гор. совета. В 1957 утверждена в должности доцента, Москва. Принимала участие в республиканских и всесоюзных выставках.

Арпеник Аркадьевна Налбандян скончалась 17-го мая 1964 года, город Ереван.

Выставки 
 1942 «Героизм Красной армии», Ереван
 1943 Отчетная выставка, Дом художника, Ереван (персональная)
 1948 Выставка 38 работ, Дом художника, Ереван (персональная)
 1967 Дом художника, Ереван (персональная)
 1988 	Выставка портрета, Ереван
 2001 Галерея Альберт и ТовэБояджян Ереванской Государственной Художественной Академии	
 2016 	Персональная выставка, 100-летие, Ереван, НГА

Семья
 Брат – Дмитрий Налбандян, Народный художник СССР, Академик АХ СССР, Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской премии и двух Сталинских премий. Член ВКП с 1948 года. 
 Супруг – Эдуард Исабекян, народный художник Армении, лауреат государственных премий и наград. Поженились в 1940 году в городе Тбилиси. 
 Сыновья: 
Мгер Исабекян – живописец
Арам Исабекян – живописец. Ректор, профессор Ереванской Государственной Художественной Академии. Заслуженный деятель искусства Армении.

Творчество
Арпеник Налбандян работала в области тематической картины, портрета и пейзажа. Ее дипломной работой была картина «Собирательницы чая», 1941, х., м., 175×190.

На протяжении 25-летней творческой деятельности она создала около 300 полотен (свыше двух десятков композиций, многочисленные портреты, а также натюрморты и этюды).

Начиная с 1941 года  она постоянно принимала участие на республиканских и всесоюзных выставках. Ее работы выставлялись в Москве, Ленинграде, Киеве, Баку и в других городах и хранятся в Национальной галерее Армении (около 45), Национальной галерее Грузии, галерее Гюмри и в частных коллекциях.

Награды 
 Заслуженный художник Армянской ССР (1956).
 Медаль «За трудовое отличие» (27.06.1956).

Библиография 
 Ризаев С. – Художник и жизнь – газ., «Коммунист», Е., 21.10.1953
 Арутчьян С. – В Москву, на выставку! – газ., «Коммунист», Е., 02..11.1957
 Указ о присвоении заслуженного художника Армянской ССР – 15.05.1961
 Иванива В. – Едина Изложба от Армения – “Изкуство”, №3, София, 1966, стр. 32-34
 Приглашение. Союз Художников – 11.06.1967
 Есаян Х. – Влюбленность в жизнь – газ., «Коммунист», № 143, Е., 21.06.1967, стр. 4
 Светите ярче, наши звезды – фото, газ., «Коктейль», №2, 17-23.01.1998
 З.О. – Помня художницу – газ., «Урарту», Е., №16, 2001

Справочники, книги, альбомы, каталоги
 Мартикян Е. – Каталог выставки произведений художницы Арпеник Налбандян (Пред. – Е.Мартикян, редактор – Е.Курдоян) – Е., 1948
 Арпеник Налбандян (Пред. – Ара Сарксян) – каталог, Е., 1967
 Дрампян Р. – Государственная картинная галерея Армении – М., 1982, с.91, ил.
 Государственная картинная галерея Армении – М., 1986, с.45, ил.29
 Казарян М. – Изобразительное искусство армянской ССР – М., 1978, с.210, ил.70
 Степанян Н. – Искусство Армении – “Советский художник”, М., 1989, с.210, ил.196
 Armenian women artists 2000 – Մշակույթի հայկական ֆոնդ (օրացույց)
 Сборник – Искусство Советской Армении за 60 лет – Ер.: Изд-во АН АрмССР, 1980, с. 102

Примечания 

Художники Армении
Художники СССР
Заслуженные художники Армянской ССР
Выпускники Тбилисской академии художеств
Художницы Армении